Сезон Формулы-1 1987 года — 38-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он начался 12 апреля 1987 года и завершился 15 ноября, состоял из 16 этапов.

В этом сезоне двигателям имеющим турбонаддув ограничили наддув величиной 2,5 бара. Для безнаддувных моторов рабочий объём разрешили увеличить до 3,5 литров, а массу машины снизить до 500 кг (без гонщика и топлива), что на 40 кг меньше, чем у турбонаддувных машин. Также для гонщиков, выступавших с атмосферными двигателями ввели Кубок Джима Кларка.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Кубок Колина Чепмэна (для участников с атмосферными моторами)

Личный зачёт 

 
|-
! 1
|  Нельсон Пике

| align="right"| 76
 
|-
! 2
|  Найджел Мэнселл

|
| align="right"| 61
 
|-
! 3
|  Айртон Сенна

| align="right"| 57
 
|-
! 4
|  Ален Прост

| align="right"| 46
 
|-
! 5
|  Герхард Бергер

| align="right"| 36
 
|-
! 6
|  Стефан Юханссон

| align="right"| 30
 
|-
! 7
|  Микеле Альборето

| align="right"| 17
 
|-
! 8
|  Тьерри Бутсен

| align="right"| 16
 
|-
! 9
|  Тео Фаби

| align="right"| 12
 
|-
! 10
|  Эдди Чивер

| align="right"| 8
 
|-
! 11
|  Джонатан Палмер

| align="right"| 7
 
|-
! 12
|  Сатору Накадзима

| align="right"| 7
 
|-
! 13
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 6
 
|-
! 14
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 4
 
|-
! 15
|  Филипп Стрейфф

| align="right"| 4
 
|-
! 16
|  Дерек Уорик

| align="right"| 3
 
|-
! 17
|  Филипп Альо
|

| align="right"| 3
 
|-
! 18
|  Мартин Брандл

| align="right"| 2
 
|-
! 19
|  Янник Дальма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 2
 
|-
! 20
|  Иван Капелли

| align="right"| 1
 
|-
! 21
|  Рене Арну
|

| align="right"| 1
 
|-
! 22
|  Роберто Морено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 1
 
|-
! 23
|  Кристиан Даннер

| align="right"| 0
 
|-
! 24
|  Пьеркарло Гиндзани
|

| align="right"| 0
 
|-
! 25
|  Паскаль Фабр

|
|

|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 26
|  Алессандро Наннини

| align="right"| 0
 
|-
! 27
|  Алекс Каффи

| align="right"| 0
 
|-
! 28
|  Адриан Кампос

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Франко Форини
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Никола Ларини
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Габриэле Тарквини
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Стефано Модена
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0

Кубок Джима Кларка (для гонщиков с атмосферными двигателями) 

 
|-
! 1
|  Джонатан Палмер

| align="right"| 95
 
|-
! 2
|  Филипп Стрейфф

| align="right"| 74
 
|-
! 3
|  Филипп Альо
||

| align="right"| 43
 
|-
! 4
|  Иван Капелли

| align="right"| 38
 
|-
! 5
|  Паскаль Фабр

||
||
| align="right"| 35
 
|-
! 6
|  Роберто Морено
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

| align="right"| 4
 
|-
! 7
|  Янник Дальма
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

| align="right"| 0*
 
|-
! 8
|  Никола Ларини
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

||

||
||
||
| align="right"| 0

*Участвовал вне зачёта.

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Некоторые подробности сезона на f1news.ru
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1